SMP steht als Abkürzung für:
 Missionsgesellschaft von Boa Nova, Lissabon
 Salzgitter Mannesmann Precision, deutscher Hersteller von Präzisionsstahlrohren, siehe Mannesmann Precision Tubes
 Samvardhana Motherson Peguform, deutscher Automobilzulieferer
 Schmelzpunkt
 Schweizer Milchproduzenten, nationale Dachorganisation
 Securities Markets Programme, Staatsanleihenkaufprogramm der EZB aus dem Jahr 2010
 Shape-Memory Polymers, siehe Formgedächtnispolymer
 Silanmodifizierte Polymere, Dicht- bzw. Klebstoffe
 Societas Lusitano pro Missionibus, siehe Missionsgesellschaft von Boa Nova
 Suomen maaseudun puolue, finnische Bauernpartei
 Supplementary Multilingual Plane, zweite Ebene im Unicode-Zeichenraum, siehe Liste der Unicodeblöcke #Ebenen
 Symmetrisches Multiprozessorsystem, Computer-Architektur mit mehreren Prozessoren

Abkürzung